Соревнования в беге на 400 метров с барьерами у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3, 4 и 6 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Рекорд остался непревзойдённым.

Медалисты

Результаты

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Ссылки 
 Программа соревнований 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Бег с барьерами на Олимпийских играх